Promi [] steht für:
 die in Medien und Alltag verbreitete, umgangssprachliche Kurzform für Prominenter, siehe Prominenz
 Promi Promotion inklusive
 den im Jargon des Nationalsozialismus verwendeten Spitznamen des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda; dieser Begriff wurde ebenfalls im offiziellen Schriftverkehr verwendet; auch in historischen Abhandlungen wurde er teilweise übernommen

PROMI